Los eutriconodontos (Eutriconodonta) son un orden extinto de mamíferos triconodontos.

La mayor parte de las especies conocidas de eutriconodontos habitaron las tierras de Laurasia, si bien, existen evidencias fósiles de estos mamíferos basales en regiones que en su momento pertenecieron a Gondwana, tales como Gobiconodon palaios, originario de Marruecos, Tendagurodon janenschi de Tanzania o Paikasigudodon yadagirii de India.

Aunque en sentido amplio Eutriconodonta podría ser sinónimo de Triconodonta, algunos autores prefieren reservar el orden para las familias a las que se hace referencia en el cladograma adjunto, incluyendo entonces en el superorden otros mamíferos fósiles cuyas características fundamentales coinciden con las de estos pero con una filiación taxonómica dentro del grupo menos precisa.

Filogenia 
El siguiente cladograma está basado en Dykes, Mikko y Rougier:

Un análisis filogenético de Gaetano y Rougier de 2011 encontró que Eutriconodonta es monofilético e incluye a las familias monofiléticas Triconodontidae y Gobiconodontidae.

Referencias 

 
Mamíferos del Jurásico
Mamíferos del Cretácico